El término albarrana puede hacer referencia a: 

 Cebolla albarrana, planta originaria de la cuenca del Mediterráneo extendiéndose desde Siria a Sudáfrica 
 Torre albarrana, torre comunicada con una fortificación, exenta de la muralla
 el nombre común de la planta '''''Scilla peruviana